Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Буковина» Черновцы с 1958 года (до 1965 года клуб назывался «Авангард»). 

В советские времена наивысшим достижением клуба в чемпионатах Советского Союза является 5-е место в Первой лиге СССР. Во времена независимой Украины команда занимала 6-е место в Высшей лиге, которое по праву считается лучшим достижением в первенстве Украины.

По окончании последнего советского сезона команда заняла 21-ю строчку в рейтинге лучших команд СССР по итогам всесоюзного чемпионата, став при этом 7-й командой Украины. 

Также клуб является одним из 11 футбольных клубов Украины, которые остались среди «профи» с первого сезона чемпионата Украины (не теряли профессиональный статус с момента независимости Украины) и соответственно одним из 4 в Украине, который непрерывно (не теряли профессиональный статус и еще с советских времен) выступает с момента основания клуба.

Первая зарегистрированная игра состоялась 22 июня 1958 года против  из Коломыи, в котором черновицкая команда одержала разгромную победу со счетом 7:0. А первый официальный матч в независимой Украине «Буковина» провела 10 февраля 1992 года, сыграв с хмельницким «Подольем» в рамках 1/32 финала кубка Украины, в котором в серии послематчевых пенальти одержала победу (этот матч вошёл в историю, как первый официальный футбольный матч в истории независимой Украины).

Сводная статистика

Чемпионат

Переходные матчи за право играть в классе «Б»

Украина (1992 — н. в.) 

 Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами лиги в указанном сезоне
 * — Плей-офф за сохранение места в первой лиге Украины

Источники

Ссылки

Примечания 

Сезоны ФК «Буковина»
Буковина